T13 ou T-13 peut faire référence à :

Astronautique 
 Soyouz T-13, une mission spatiale soviétique.

Domaine militaire 
 T13, un char belge utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale.

Médecine 
 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé, d’après la classification internationale des maladies.

Transport 
Aéronautique 
 Slingsby T.13 Petrel, un planeur britannique.

Métro 
 Ligne T13 du métro de Stockholm.

Tramway
 Ligne T13 express du tramway d'Île-de-France.

Train
 T13 AL et ex-Prusse une locomotive.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres